

Personnalités 

 Caroline Broué (née en 1972), journaliste française ;
 Isabelle Broué (née en 1968), réalisatrice et scénariste française ;
 Michel Broué (né en 1947), mathématicien et homme politique français ;
 Pierre Broué (1926-2005), militant trotskiste et historien français.

Lieux 

 Broué, commune française, en Eure-et-Loir ;
Châtillon-sur-Broué, commune française, dans la Marne ;
 , dans la province de Hainaut, en Belgique.

Voir aussi 
 Brouet